Северный сьерра-мивокский язык (Northern Sierra Miwok, Sacian) - мёртвый (бездействующий) мивокский язык, на котором раньше говорил народ сьерра-мивок, который проживает в городе Джексон-Ранчерия, около Уэстпоинт (долины рек Калаверас и Макаламни), на севере центральной части штата Калифорния в США. Отличается от других мивокских разновидностей. Свободно говорящим на языке остаётся один человек (2007). Есть обширная документация, включая многочисленные аудио- и видеозаписи говорящих. Сейчас народ говорит на английском языке.

Примечания

Ссылки 
 Северный сьерра-мивокский язык на Ethnologue
Northern Sierra Miwok at the Survey of California and Other Indian Languages
Plains Miwok, California Language Archive
OLAC resources in and about the Northern Sierra Miwok language
Northern Sierra Miwok, World Atlas of Language Structures Online
Miwok language keyboards, Languagegeek

Языки США
Утийские языки
Мёртвые языки